Harris Shikapande (Lusaka, 1963. december 4. –) zambiai nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Zambiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, működő társának 4. bíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2003-ban búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB játékvezetőként alkalmazta. Az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) zónájában vezetett selejtező mérkőzést.

Selejtező mérkőzés
<center

</center>

COSAFA Cup 
A Dél-afrikai labdarúgó-szövetség (COSAFA) által szervezett labdarúgó torna.

Külső hivatkozások 

Zambiai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek